Massimo Paci (Fermo, 9 de maio de 1978) é um futebolista italiano que atualmente joga no AC Siena.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas do Ternana Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas da Unione Sportiva Ancona 1905
Futebolistas do Novara Calcio